Německé příjmení Speer (česky oštěp) nosí více významných osobností:

 Albert Speer (1905–1981) – německý architekt a ministr zbrojního a válečného průmyslu nacistického Německa
 Albert Speer mladší (1934–2017) – německý architekt a městský projektant
 Daniel Speer (1636–1707) – spisovatel, hudební skladatel, interpret a pedagog německého původu